Az 1992-es kupagyőztesek Európa-kupája-döntőben, a KEK 32. döntőjében az angol Werder Bremen, és az AS Monaco mérkőzött Lisszabonban. A mérkőzést a Werder Bremen 2–0-ra nyerte.

A német csapat részt vehetett az 1992-es UEFA-szuperkupa döntőjében.

A mérkőzés

Kapcsolódó szócikkek 
 1991–1992-es bajnokcsapatok Európa-kupája
 1991–1992-es UEFA-kupa
 1992-es UEFA-szuperkupa

Források
 
 

Kupagyőztesek Európa-kupája-döntők
Kupagyőztesekeurópakupájadöntő
Az SV Werder Bremen mérkőzései